Distretto di Bozkurt, nella provincia di Denizli
Distretto di Bozkurt, nella provincia di Kastamonu